Le mot grès désigne quatre choses distinctes :

 le grès, roche sédimentaire constituée par une agrégation de grains de sable ;
 le grès, céramique cuite à haute température avec laquelle on fabrique vases, jarres, carreaux, etc. ;
 les grès, canines supérieures du sanglier mâle (les inférieures sont nommées ) ;
 la séricine, colle naturelle qui enveloppe le fil de soie quand le ver à soie file son cocon et qui le maintient en forme en séchant.

Personnalité 
 Cécile Grès, journaliste sportive française
 Madame Grès, créatrice de haute-couture

Toponyme 
 Le Grès, ville française en Haute-Garonne
 Saint-Étienne-du-Grès, Fontaine-les-Grès, Gueutteville-les-Grès, Malleville-les-Grès, villes françaises
 Saint-Étienne-des-Grès, ville canadienne

Territoire 
 Grès de Montpellier, vignoble

Sigle
GRES pour 
 Groupe de Recherche sur l'Espace et la Socialité (France)
 Groupe de recherche ethnicité et société (Canada)

Enseignement 
 GRES Acadêmicos do Salgueiro
 GRES Acadêmicos de Santa Cruz

Voir aussi 
 De gré à gré qui signifie à l'amiable
 De gré ou de force : téléfilm français

it:Ceramica#Il grès